Blood Ties (dt. „Blutsbande“) bezeichnet
 eine kanadische Fernsehserie, siehe Blood Ties – Biss aufs Blut
 einen US-amerikanischen Fernsehfilm, siehe Blood Ties (1991)
 einen Dokumentarfilm von 1992 siehe Blood Ties: The Life and Work of Sally Mann
 einen Kinofilm von 2013, siehe Blood Ties (2013)